Логоти́п (от  — слово +  — отпечаток) — графический знак, эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип представляет собой название сущности, которую он идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы. Как результат творческой деятельности автора (-ов) создания, выраженный в объективной форме, относится к объектам авторского права, охраняемым в соответствии с нормами международного права в области защиты прав интеллектуальной собственности. Логотип может стать товарным знаком после регистрации в соответствующей организации и получения на него охранного документа (свидетельства). При этом, авторские права на Логотип охраняются независимо от охраны исключительных прав на товарный знак, и существуют параллельно с ними - как до такой регистрации, так и после нее.

История 
Термин «логотип» появился в начале XIX века в типографике и был синонимом термина «лигатура», то есть обозначал объединение двух или трёх знаков типографского шрифта. Он возник на волне подъёма производства, которая привела к росту объёмов производимой продукции, росту экспорта и конкуренции. К середине XIX века логотипом называли любое текстовое клише, которое не нужно каждый раз набирать заново. Например, заголовок-название газеты.

В XX веке логотипом стали называть стилизованное шрифтовое начертание названия или само название в таком начертании.

Первым официально зарегистрированным логотипом стал шрифтовой товарный знак (в сочетании с графическим — красным треугольником) пива Bass. Регистрация была оформлена в Британском Патентном бюро 1 января 1876 г. под № 1, причём накануне владелец компании Bass & Co. провёл всю новогоднюю ночь у дверей Патентного бюро в ожидании открытия, чтобы обязательно быть первым. Товарный знак, логотип, как и сам напиток, существуют до сих пор. К числу первых логотипов относятся Coca-Cola (1886 г.), Gebrüder Thonet (мебель из гнутой древесины, 1859 — без регистрации в то время). Интересно, что некоторые всемирно известные сегодня логотипы были нарисованы не профессиональными художниками или дизайнерами, а самими владельцами компаний, помощниками, бухгалтерами и другими людьми, не имеющими никакого отношения к искусству и дизайну.

С развитием промышленной графики логотип стал использоваться в устойчивых комбинациях с другими атрибутами идентификации компаний или организаций: графическими товарными знаками, реквизитами, элементами «фирменного» декора (например, с раппортом). Такие устойчивые комбинации называются «фирменными блоками».

Иногда логотип выступает главным и единственным идентификатором компании или организации, без использования графического товарного знака. Так, например, компания Toyota несколько десятилетий пользовалась только логотипом (графический знак из трёх эллипсов появился лишь в октябре 1989 г., а активно использоваться стал в начале 2000-х годов), это же касается компании Sony (впрочем, разработанный графический знак Sony используется крайне редко).

Назначение 

Логотип — важнейший элемент имиджа компании. Он служит, в первую очередь, для идентификации компании на рынке. Логотипы появились для того, чтобы отличать продукцию различных фирм в рамках одной отрасли. Зарегистрированная торговая марка защищает компанию от недобросовестной конкуренции и позволяет защитить её права в суде. В восприятии потребителя наличие логотипа или товарного знака фирмы, имеющей устоявшуюся репутацию, является гарантией качества товара. Товары, не имеющие известного логотипа, называют noname.

Типы логотипов 
 Шрифтовое начертание
 Фирменный знак (графическое начертание)
 Фирменный блок — сочетание фирменного знака и шрифтового начертания

Требования к логотипу 

 запоминаемость
 универсальность
 оригинальность
 ассоциативность
 выразительность
 функциональность
 лаконичность
 уникальность
 масштабируемость
 пригодность к воспроизведению различными, в том числе простейшими средствами

Функции логотипа 
Идеальный логотип должен выполнять 6 основополагающих функций:

 фактическую (канал, контакт между носителем и получателем: вывески на домах, таблички офисов…);
 экспрессивную (визуальное сообщение миссии компании: идентичность и характеристики компании);
 референтную (информация о продукте: подытоживает характеристики компании);
 импрессивную (впечатление от увиденного: воздействие на потребителя);
 поэтическую (эмоциональный позыв, эстетическое восприятие);
 металингвистическую (информационный код сообщения: словесное и символьное восприятие).

См. также 

 Логотип Википедии
 Корпоративный стиль

Примечания 

Дизайн
Маркировка